FK Haugesund is een Noorse voetbalclub uit de stad Haugesund, provincie Rogaland. In 1993 werd de club opgericht als een fusie tussen SK Djerv en SK Haugar. De traditionele kleuren van de vereniging zijn blauw-wit.

Geschiedenis 
Djerv had drie seizoenen in de Eliteserien gespeeld, Haugar één seizoen. 
Haugar speelde twee keer de bekerfinale en verloor die in 1961 met 7-0 van Fredrikstad FK en in 1979 met 1-2 van landskampioen Viking Stavanger. Door die laatste finale mocht de club Europees spelen en bereikte de achtste finale. De fusieclub FK Haugesund verloor op zijn beurt een bekerfinale tegen Lillestrøm SK met 2-0 in 2007.

FK Haugesund speelde in 1997 voor het eerst in de Elitserien, in 1998 volgde degradatie. In 1999 promoveerde de club door het kampioenschap in de tweede divisie te behalen, maar na een seizoen moest men alweer afzakken naar het tweede niveau. Na het kampioenschap in de 1. divisjon in 2009 werd andermaal promotie afgedwongen naar de Eliteserien, sindsdien speelt de club onafgebroken in de hoogste klasse.

In 2012 is er een begin gemaakt aan de renovatie van het Haugesundstadion. De sintelbaan in het stadion is verdwenen en alle tribunes worden geleidelijk vervangen of gerenoveerd. De capaciteit zal door deze maatregelen stijgen naar 9.000 plaatsen. Verder heeft de onderneming HFKH AS in 2013 de mobiele tribune van Sandefjord gekocht, die als tribune aan de noordzijde fungeerde. Vanwege de bouw van een permanente tribune werd in 2018 deze mobiele tribune doorverkocht aan Vestfossen IF. De nieuwe tribune, onder de naam HAUBO-tribune, wordt gebouwd in combinatie met een appartementencomplex.

Europa 
Na de promotie van de club naar de Eliteserien in 2009, ging het verder opwaarts met de vereniging. De beste klassering werd bereikt in 2013, toen behaalde men zelfs brons met een derde plaats op de ranglijst. Hierdoor mochten de blauw-witten voor het eerst deelnemen aan Europees clubvoetbal. Het won van Broughton FC uit Wales, maar werd in de tweede kwalificatieronde uitgeschakeld door FK Sarajevo. In 2019 kwam FK Haugesund in de derde kwalificatieronde voor de Europa League PSV tegen. PSV won over twee wedstrijden met een doelpunt verschil (0-1, 0-0).

Erelijst 
 Beker van Noorwegen
Finalist: 2007
 1. divisjon
Kampioen: 1999, 2009

Eindklasseringen 

|}

De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie: Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
| 1998 ||bgcolor="#FA8072"| 13 || 14 || Eliteserien || 26 || 6 || 5 || 15 || 41–55 || 23 ||  3.950 
|-
| 1999 ||bgcolor="#00FF00"| 1 || 14 || 1. divisjon || 26 || 16 || 4 || 6 || 61–32 || 52 || ??
|-
| 2000 ||bgcolor="#FA8072"| 14 || 14 || Eliteserien || 26 || 5 || 4 || 17 || 33–62 || 19 ||  3.424 
|-
| 2001 || 4 || 16 || 1. divisjon || 30 || 17 || 5 || 8 || 76–44 || 56 || 2.510
|-
| 2002 || 9 || 16 || 1. divisjon || 30 || 11 || 7 || 12 || 46–59 || 40 || 1.946
|-
| 2003 || 6 || 16 || 1. divisjon || 30 || 13 || 10 || 7 || 53–42 || 49 ||  1.744 
|-
| 2004 ||bgcolor="#FA8072"| 14 || 16 || 1. divisjon || 30 || 11 || 4 || 15 || 44–59 || 37 || 1.559
|-
| 2005 ||bgcolor="#00FF00"| 2 || 14 || 2. divisjon || 26 || 14 || 9 || 3 || 65–31 || 51 || nb
|-
| 2006 || 9 || 16 || 1. divisjon || 30 || 11 || 5 || 14 || 40–37 || 38 || 1.718
|-
| 2007 || 8 || 16 || 1. divisjon || 30 || 10 || 9 || 11 || 49–52 || 39 || 1.772
|-
| 2008 || 7 || 16 || 1. divisjon || 30 || 11 || 9 || 10 || 48–47 || 42 || 1.964
|-
| 2009 ||bgcolor="#00FF00"| 1 || 16 || 1. divisjon || 30 || 18 || 4 || 8 || 67–37 || 58 ||  2.666 
|-
| 2010 || 6 || 16 || Eliteserien || 30 || 12 || 9 || 9 || 51–39 || 45 || 4.661
|-
| 2011 || 6 || 16 || Eliteserien || 30 || 14 || 5 || 11 || 55–43 || 47 ||  4.550 
|-
| 2012 || 7 || 16 || Eliteserien || 30 || 11 || 9 || 10 || 46–40 || 42 || 4.532
|-
| 2013 || 3 || 16 || Eliteserien || 30 || 15 || 6 || 9 || 41–39 || 51 ||  5.079 
|-
| 2014 || 11 || 16 || Eliteserien || 30 || 10 || 6 || 14 || 43–49 || 36 || 5.579
|-
| 2015 || 12 || 16 || Eliteserien || 30 || 8 || 7 || 15 || 33–52 || 31 || 5.386
|-
| 2016 || 4 || 16 || Eliteserien || 30 || 12 || 10 || 8 || 47–43 || 46 || 5.212
|-
| 2017 || 10 || 16 || Eliteserien || 30 || 11 || 6 || 13 || 35–39 || 39 || 4.455
|-
| 2018 || 4 || 16 || Eliteserien || 30 || 16 || 5 || 9 || 45–33 || 53 || 4.317
|-
| 2019 || 7 || 16 || Eliteserien || 30 || 9 || 13 || 8 || 44–37 || 40 || 4.186
|-
| 2020 || 9 || 16 || Eliteserien || 30 || 11 || 6 || 13 || 39–51 || 39 || 200
|-
| 2021 || 11 || 16 || Eliteserien || 30 || 9 || 8 || 13 || 46–45 || 35 || 2.613
|-
| 2022 ||  || 16 || Eliteserien || || || || || – ||  ||
|}

 In Europa 
 #Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Haugesund

 Kwam uit in de EC II onder de naam SK Hauger

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Noorwegen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers

Internationals 
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van FK Haugesund uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Alexander Søderlund degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van FK Haugesund in totaal veertien keer uit voor het Noorse nationale elftal.

Trainer-coaches 
  Conny Karlsson (1994–1998)
  Age Steen (1999–2000)
  Kjell Inge Bråtveit (2000–2002)
  Harald Aabrekk (2003–2005)
  Rune Skarsfjord (2006–2008)
  Jostein Grindhaug (2009–)

Zie ook 
 Lijst van spelers van FK Haugesund

Externe link 
 Officiële homepage

Haugesund
Haugesund, FK
Haugesund, FK